Miko Reglia es un personaje perteneceinte al universo de ficción de Star Wars.

Era el Padawan de Kyp Durron antes de la guerra contra los Yuuzhan Vong. Cuando el escuadrón de Kyp, denominado "Los Doce más Dos" se encontró con los Vong en las proximidades de Helska 4, casi todos murieron en el combate contra los Coralskipper. Kyp logró escapar saltando al hiperespacio pero Miko fue capturado y llevado a la base de los vong en el planeta.

Allí conoció a Danni Quee que también estaba prisionera. A pesar de estar poco tiempo juntos, entre ellos surgió una especial empatia. Los Yuuzhan Vong se dedicaron a experimentar y a torturar a Miko intentando vencer sus barreras mentales. Debido a su uso de La Fuerza era un objero de investigación muy interesante para los Vong, que no habían visto a ningún ser con esas habilidades.
Los Vong descubrieron que podían usar a los Yammosk para intentar doblegarle psíquicamente. Finalmente no pudo resistirlo más y para cuando Jacen Solo llegóa a liberarlos, ya estaba roto mental y físicamente, no siendo ni siquiera un reflejo del ser humano que era.

A pesar de todo, Miko logró recomponerse en parte y sacrificó su vida haciendo frente a los Vong que intentaban impedirles escapar, proporcionado a Jacen y a Danni la oportunidad de huir.

Personajes de Star Wars